Het ATP-toernooi van Ancona was een tennistoernooi voor mannen dat eenmalig in 1982 gehouden werd. Het werd van 15 tot en met 21 november gespeeld.

Finales

Enkelspel

Dubbelspel

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 
Ancona